Alfons Zitterbacke steht für:
 Alfons Zitterbacke, deutsche Kinderbuchfigur von Gerhard Holtz-Baumert (1958)
 Alfons Zitterbacke (Film), deutscher Spielfilm von Konrad Petzold (1966)
 Alfons Zitterbacke (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1986) 
 Alfons Zitterbacke – Das Chaos ist zurück, deutscher Spielfilm von Mark Schlichter (2019)